Nestel steht für:
 Nestelband
 Schnürsenkel

Personen:
 Hermann Nestel (1858–1905), deutscher Landschaftsmaler, Illustrator und Zeichner
 Werner Nestel (1904–1974), deutscher Hochfrequenztechniker